Стиан Рингстад (; 29 августа 1991, Нес, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Стрёмсгодсет» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 

Рингстад начал профессиональную карьеру в клубе «Лиллестрём». 5 апреля 2009 года в матче против «Олесунна» он дебютировал в Типпелиге. 29 марта 2014 года в поединке против «Хёугесунна» Стиан забил свой первый гол за «Лиллестрём».

В начале 2016 года Рингстад перешёл в португальскую «Брагу». В матче против «Риу Аве» он дебютировал в Сангриш лиге.

В начале 2017 года Стиан вернулся на родину в «Стрёмсгодсет», из-за того, что не смог выиграть конкуренцию в «Браге». 2 апреля в матче против «Хёугесунна» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
27 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Франции Рингстад дебютировал за сборную Норвегии, заменив в конце второго тайма Мартина Линнеса.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Ringstad stats in Altom Football

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Брага»